Terracini peut faire référence à : 
 Alessandro Terracini (1889–1968), mathématicien italien.
  (1886–1968), linguiste et critique littéraire italien.
 Laura Rocca Terracini (1917-1999), actrice, scénariste et romancière italienne.
 Susanna Terracini (née en 1963), mathématicienne italienne.
 Umberto Terracini (1895-1983), homme politique et antifasciste italien.